INECIP puede referirse a:

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Argentina)
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Paraguay)

Acrónimos